Морелия — Линарес 2007 — двухкруговой шахматный турнир, первый круг прошел с 16 по 25 февраля в Морелии, второй с 2 по 11 марта в Линаресе.

 Категория: 20-я (средний рейтинг 2745.5)

Участники 

¹) рейтинги даны на январь 2007 года

Движение по турам (Морелия)

Движение по турам (Линарес)

Таблица

Ссылки 
Морелия-Линарес 2007 на сайте ChessPro.ru

Линарес (шахматный турнир)
2007 год в шахматах